Selonia – Regione della Lettonia
Selonia – genere di piante della famiglia Liliaceae
Selonia – pianeta di Guerre stellari